Cassina Baraggia – frazione del comune italiano di Brugherio
 Baraggia – frazione del comune italiano di Leggiuno
 Riserva naturale delle Baragge